Alfred Noack (1833-1895), photographe italien
Angelika Noack (née en 1952), rameuse d'aviron est-allemande
 August Noack (1822-1905), peintre allemand
Eugène Noack (1908-1985), artiste-peintre et illustrateur alsacien
 Florian Noack (né en 1990), pianiste belge
Friedrich Noack (1858-1930), journaliste allemand
Marianne Noack (née en 1951), gymnaste est-allemande
Rudolf Noack (1913-1947), footballeur allemand
Ute Noack (née en 1961), fondeuse allemande.